

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Stara Wieś Druga – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa 
 Stara Wieś Druga – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel
 Stara Wieś Druga – część wsi Sędek w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Łagów

Zobacz też 
 Stara Wieś, Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Trzecia